Ann Dore Lauenstein, nota come Ann McLaughlin Korologos – politica e dirigente d'azienda statunitense
 Marc Lauenstein – orientista svizzero
 Tilly Lauenstein – attrice e doppiatrice tedesca